Probekörper steht für:
 Probekörper im Sinne eines Prototyps oder Referenzkörpers bzw. als Prüfmittel, siehe Prüfkörper
 Probekörper in idealisierter Form, um damit eine Feldstärke definieren zu können, siehe Kraftfeld (Physik)